Bautaen Peak är en bergstopp i Antarktis. Norge gör anspråk på området. Toppen på Bautaen Peak är  meter över havet.

Terrängen runt Bautaen Peak är varierad. Den högsta punkten i närheten är Birger Bergersenfjellet,  meter över havet,  kilometer söder om Bautaen Peak. Trakten är glest befolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Berg i Östantarktis
Dronning Maud Land
Berg i Antarktis 2000 meter över havet eller högre